«Цинциннати Бенгалс» () — профессиональный футбольный клуб, выступающий в Северном дивизионе Американской футбольной конференции Национальной футбольной лиги. В мае 1967 года лига выставила на продажу новую франшизу, она была выкуплена группой собственников из Цинциннати, возглавляемой , которому принадлежала доля в 10 %. Браун стал первым тренером и он же дал команде название, «Бенгалс» он выбрал потому что ранее в Цинциннати уже существовала профессиональная футбольная команда под этим названием и таким образом он сохранял преемственность.

Бенгалс присоединились к НФЛ в 1970 году после слияния Американской и Национальной лиг. С 1970 по 1999 год домашним ареной команды был , а с 2000 года и по настоящий момент .

С момента основания клуб провёл пятьдесят три сезона. Команда сыграла более 750 матчей, двенадцать раз выходила в плей-офф и два раза выходила в финал лиги — супербоул, в 1981 и 1988 годах. Однако оба финала остались за соперниками и у Бенгалс нет .

Ниже представлен список регулярных сезонов Цинциннати Бенгалс.

Статистика по сезонам 
Цветовые обозначения

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Cincinnati Bengals season database

Цинциннати Бенгалс